Міста Сілезького воєводства Польщі:

С